Шавейко — белорусская фамилия.

 Известные носители
 Шавейко, Валерий Иванович (род. 1956) — советский футболист, защитник, мастер спорта СССР.
 Шавейко, Эдуард Петрович (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.